Candiles puede referirse a:

 Arum italicum: una especie de planta de flores perteneciente a la familia Araceae;
 candiles, nombre genérico de los peces de la familia Holocentridae.
 El nombre común de la planta Arisarum simorrhinum.
 El nombre común de la planta Arisarum vulgare.
 El nombre común de la planta Aristolochia baetica
 El nombre común de la planta Aristolochia paucinervis
 El nombre común de la planta Arum maculatum.
 El nombre común de la planta Phlomis lychnitis.
 El nombre común de la planta '''''Stellaria holostea.